Граф Ла́йош Ба́ттьяни де Не́метуйвар (, ,  — , ) — венгерский политик, глава правительства Венгрии во время Венгерского восстания 1848—1849 годов.

Биография 
Происходил из магнатского рода Баттьяни. Поступил на военную службу, однако уже в 1827 году уволился, чтобы защитить диссертацию по праву в Загребском университете и лично заняться управлением своими поместьями. Через несколько лет избран в Верхнюю палату венгерского парламента и начал участвовать в деятельности национально ориентированных кругов, стремившихся к отделению Венгрии от Габсбургской монархии.

17 марта 1848 года император Фердинанд I назначил его первым премьер-министром парламентского правительства Венгрии.

Баттьяни оказался способным лидером, однако был вынужден выбирать между лояльностью монарху и сторонниками независимости Венгрии. Баттьяни встал на сторону сторонников независимости и стал одним из лидеров революции. Ранен в сражении, взят в плен. При помощи переданного супругой кинжала пытался совершить самоубийство (нанеся себе несколько ран в шею), но выжил и на следующий день был расстрелян по обвинению в государственной измене. Похоронен на будапештском кладбище Керепеши.

Был одним из трёх венгерских патриотов, которым Ференц Лист посвятил своё известное произведение для фортепиано «Траурный марш» (Funérailles) с подзаголовком «Октябрь 1849».

В его честь названы площадь в Буде напротив здания парламента на берегу Дуная и прилегающая станция метро. В 2002 году в Венгрии открыт юридический колледж имени Лайоша Баттьяни.

В советской литературе о Венгерском восстании 1848—1849 годов роль Баттьяни, занимавшего либерально-реформаторские позиции, принижалась по сравнению с более радикальными деятелями Кошутом и Петёфи.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт рода Баттяни
 Авербух Р. А. Революция и национально-освободительная война в Венгрии в 1848-49 гг. (М.: Наука. 1965)
 Дьердь Шпира. Четыре судьбы: к истории политической деятельности Сечени, Баттьяни, Петефи и Кошута/ перевод с венг. (М.: Прогресс. 1986)

Премьер-министры Венгрии
Революционеры Венгрии
Министры финансов Венгрии
Министры образования Венгрии
Казнённые политики
Казнённые в Венгрии в XIX веке
Расстрелянные в Венгрии
Казнённые за государственную измену